Нусрет — тюркская форма персидского имени Нусрат, означающего «победа, помощь»:
 Нусрет (минный заградитель) — корабль военно-морских сил Турции, введённый в эксплуатацию в 1913 году.
 Нусрет Гёкче (г.р. 1983) — турецкий ресторатор, шеф-повар по приготовлению мясных блюд, шоумен.